Бохановский — фамилия; имеет женскую форму Бохановская.
 Бохановский, Иван Васильевич (1848—1917) — русский революционер, народник.
 Бохановский, Павел Петрович (ок. 1863 — ок. 1917) — российский общественный деятель, революционер.